Erik Meynen, een Vlaams stripauteur.
Caren Meynen, een zangeres. 
Jo Meynen,  Nederlands antirevolutionair politicus en minister
Michel Meynen, Belgisch filosoof